Die Divizia Națională 1993/94 war die dritte Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 14. August 1993 und endete am 15. Juni 1994. Vom 21. November 1993 bis 11. März 1994 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum dritten Mal Zimbru Chișinău.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die drei letzten Teams stiegen ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Saison 1993/94 auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

199394
Fußballsaison 1993/94